Laurent Dubreuil (filosoof) (1973), een Frans filosoof
Laurent Dubreuil (schaatser) (1992), een Canadees langebaanschaatser